Сезон 1892/1893 — 1-й сезон для «Ливерпуля», а также 1-й год со дня основания футбольного клуба.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли

Соревнования

Лига Ланкашира

Кубок Англии

Ссылки 
Сезон 1892-93 на LFC History  

1892/1893
Ливерпуль